Mbugua ist der Familienname folgender Personen:

 Harun Njoroge Mbugua (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Samuel Mbugua (* 1946), kenianischer Boxer